Геранбойский район () — административная единица (район) на северо-западе Азербайджана. Центр — город Геранбой.

Этимология 
Название района происходит от названия районного центра, города Геранбой. Ранее он также был известен под именем Горан Бойахмедли. Топоним образован от компонентов «Goran» (географическое название) и «boyəhmədli» (племя Ахмедли), что означает «город, в котором проживает племя Бойахмедли». Позднее компонент «ахмедли» топонима был исключён и название было установлено в форме Геранбой.

История 
Геранбойский район образован 8 августа 1930 года. 8 сентября 1938 года переименован в Касум-Исмайловский район.

7 февраля 1991 года Касум-Исмайловский и Шаумяновский районы Азербайджанской ССР были объединены в Геранбойский район с центром в городе Касум-Исмайлов (город через 5 дней был переименован в Геранбой).

География и природа 
Район граничит на востоке с Евлахским, на юге с Тертерским, на юго-западе с Кельбаджарским, на западе с Гёйгёльским и на северо-западе с Самухским районами. На севере омывается Мингечевирским водохранилищем. Внутри района находится город республиканского подчинения — анклав Нафталан.

Рельеф района на северо-востоке — низменный, на юго-западе — гористый, пересечен ущельями и балками. Низменность состоит из антропогенных, горы — из палеогенных и неогенных отложений. Из полезных ископаемых добываются нефть, известняк и глина. Здесь же находится единственное в мире месторождение лечебной нефти (нафталана). На территории распространены каштановые и серо-бурые горные почвы. Растительный покров преимущественно состоит из полынных и полынно-солянковых полупустынь. Есть леса. Из животных на территории района обитают волки, лисы, серые зайцы, полевки. Из птиц — турачи, стрепета, дрофы.

Климат умеренный жаркий, сухой субтропический. Средняя температура в январе колеблется от −1,5 до −1°С, в июле от 22 до 26,5°С. Среднегодовой уровень осадков — 300—600 мм. Протекают реки бассейна Куры — Кюрекчай, Геранчай и Корчай. Есть ряд водохранилищ.

Население 

В 1978 году плотность населения составляла 48,4 человек на км². В 2018 году эта цифра составила 61 человек на км².

На 2009 год 78% населения проживает в сёлах.

Экономика 
В период СССР было развито сельское хозяйство, преимущественно хлопководство, были увеличены обороты животноводства, выращивания зерна. В 1977 году в районе работали 21 колхоз, 4 совхоза. 

На 1977 год в районе находилось 75 тысяч гектаров пригодных земель. Из них: 32,2 тысячи гектаров пахотных земель, 1,1 тысяча гектаров земель, выделенных под многолетние растения, 100 гектаров рекреационных земель, 1,7 тысяча гектаров, выделенных под сенокос, 40 тысяч гектаров пастбищ. 

Из 26,9 тысяч гектаров 42,2% выделено под зерновые и зернобобовые культуры, 26,5% под технические культуры, 0,6% под овощи и картофель, 30,7% под кормовые культуры. На 1,3 тысяче гектаров выращивался виноград. В 1977 году хозяйствами района государству было продано 22,1 тысячи тонн хлопка. В колхозах и совхозах района содержалось 18 тысяч голов крупного рогатого скота, 48 тысячи голов мелкого. В районе находились инкубаторно-птицеводческое хозяйство, Далимамедлинский хлопкоочистительный завод, Казанбулакский завод театрального оборудования, районный отдел треста «Азсельхозтехника», курортное хозяйство.

Район относится к Гянджа-Дашкесанскому экономическому району. Геранбойский район является преимущественно сельскохозяйственным. Развивается хлопководство, животноводство, овощеводство, выращивание зерна, виноградарство. На 2017 год в хозяйствах содержится 40 909 голов крупного, 202 469 голов мелкого рогатого скота, 363 196 голов птицы. 

Количество пахотных земель составляет 42,1 тысячи гектаров. 18,9 тысяч выделено под зерновые и зернобобовые растения, 7,7 тысяч гектаров выделено под технические культуры, 1,5 тысячи гектаров выделено под картофель, овощи и бахчевые культуры, 13,9 тысяч гектаров выделено под кормовые культуры. На 2,8 тысячах гектаров выращиваются фрукты и ягоды, на 89 гектарах выращивается виноград. В 2017 году в районе произведено 54 607 тонн зерна, 8 тонн бобовых, 6 162 тонны сахарной свеклы, 5 887 тонн семян подсолнуха, 3 222 тонны картофеля, 9 853 тонны овощей, 17 744 тонны фруктов и ягод, 1 294 тонны винограда, 2 140 тонн бахчевых культур.

В районе действуют Дальмамедлинский хлопкоперерабатывающий завод, хлопководческие хозяйства ОАО «Goran-Pambıq», предприятия по производству и переработке винограда имени Курбанова и ОАО «Goranboy-Şərab», завод строительной химии и гипсовый завод ООО «Türk Yapı Sənaye», гипсокартонный и гипсовый заводы ООО «Gilan Holding», гипсовый завод ООО «Elmir».

Инфраструктура 
Через район проходит автодорога Баку-Газах, железная дорога Баку-Тбилиси, газопровод Карадаг-Акстафа-Тбилиси. До 1994 года действовал аэропорт Нафталан. В настоящее время проводится реконструкция, после которой аэропорт возобновит работу.

На 2017 год в районе действуют 38 АТС и 42 почтовых отделения.

Культура 
С 1932 года издается общественно-политическая газета «Mübari» («Борец») (до 1938 года — «Гасым-Исмайлов kolxozçu» («Колхозник Гасым-Исмайлов»), в 1938—1956 годах — «Сталин məhsulu  uğrunda» («За продукцию Сталина»), в 1956-62 годах -«Kolxoz kəndi» («Закрома колхоза»)). В 1955 году начато вещание местной радиостанции.

Образование 
В районе на 2018 год действуют 32 дошкольных учреждения, 79 среднеобразовательных школ, 1 профессиональное училище, 61 клубных учреждения, художественная галерея, парк культуры и отдыха, 4 музея, 92 библиотеки.

Здравоохранение 
Действуют 3 больницы на 215 коек, центр эпидемиологии и гигиены. На 2018 год в медучреждениях района работает 144 врача, 448 средних медицинских работника.

Достопримечательности 
Из архитектурных памятников в районе расположены:
 поселение Гочтепе (бронзовый век);
 памятник XVIII века недалеко от деревни Хан Гарванд;
 построенная в селении Сафикурд в начале XX века гробница, крепость (XIII век) и мечеть, построенная в XIX веке;
 гробница XVIII—XIX веков в деревне Рагимли, крепость Шатал, возведенная в XIX веке, гробница Мирза Адигезаль-бека, относящийся к XIX веку;
 средневековые гробницы в посёлке Казанбулак;
 замок XIX века в деревне Курекчай, крепость Гюлистан XII—XVII веков в селе Гюлистан.

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная власть Геранбойскийского района Официальный сайт

 
Появились в 1930 году в Азербайджане